Svir ou Syväri peut faire référence à :

 Svir, commune urbaine de la voblast de Minsk en Biélorussie.
 Svir, lac de la voblast de Minsk.
 Svir, rivière de l'oblast de Léningrad en Russie.
 Svir, gare de la région de Leningrad
 Svir, remorqueur de la flotte russe engagé à la bataille de Tsushima.
 , système de missile anti-char russe.
  Syväri, lac à Kuopio en Finlande